Plaats in Indonesië
 Rangkah (Buayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Rangkah (Tambaksari), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java